Киприану () — греческая фамилия. Известные носители:
 Киприану, Андрос (род. 1955) — генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (с 2009).
 Киприану, Спирос (1932—2002) — президент Кипра (1977—1988).